Di seguito una lista di asteroidi dal numero 135001 al 136000 con data di scoperta e scopritore.

135001-135100 

|-
| 135001 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 135002 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 135003 - ||  || 17 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 135004 - ||  || 17 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 135005 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 135006 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 135007 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 135008 - || 2001 JB || 2 maggio 2001 || J. Broughton
|-
| 135009 - ||  || 15 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 135010 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 135011 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 135012 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 135013 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 135014 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 135015 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 135016 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 135017 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 135018 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 135019 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 135020 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 135021 - ||  || 26 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 135022 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 135023 - ||  || 31 maggio 2001 || NEAT
|-
| 135024 - ||  || 23 maggio 2001 || M. W. Buie
|-
| 135025 - ||  || 12 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 135026 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 135027 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 135028 - ||  || 21 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 135029 - ||  || 20 giugno 2001 || NEAT
|-
| 135030 - ||  || 24 giugno 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 135031 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 135032 - ||  || 20 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 135033 - ||  || 27 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 135034 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 135035 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135036 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135037 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135038 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135039 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135040 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135041 - ||  || 21 luglio 2001 || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| 135042 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135043 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135044 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135045 - ||  || 24 luglio 2001 || I. P. Griffin, N. Brady
|-
| 135046 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135047 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135048 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 135049 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135050 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135051 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135052 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135053 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135054 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135055 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135056 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135057 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135058 - ||  || 30 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135059 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 135060 - ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 135061 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135062 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135063 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135064 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135065 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135066 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135067 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135068 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135069 Gagnereau ||  || 15 agosto 2001 || M. Ory
|-
| 135070 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135071 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135072 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135073 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135074 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135075 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135076 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135077 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135078 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135079 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135080 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135081 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135082 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135083 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135084 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135085 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135086 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135087 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135088 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135089 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135090 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135091 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135092 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135093 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135094 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135095 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135096 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135097 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135098 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135099 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135100 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|}

135101-135200 

|-
| 135101 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135102 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135103 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135104 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135105 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135106 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135107 - ||  || 19 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135108 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135109 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135110 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135111 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135112 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135113 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135114 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135115 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135116 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135117 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135118 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135119 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135120 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135121 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135122 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135123 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135124 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135125 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135126 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135127 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135128 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135129 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135130 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135131 - ||  || 26 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135132 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135133 - ||  || 28 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135134 - ||  || 28 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135135 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135136 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135137 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135138 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135139 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135140 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135141 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 135142 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135143 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135144 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135145 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135146 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135147 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135148 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135149 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135150 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135151 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135152 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135153 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135154 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135155 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135156 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135157 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135158 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135159 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135160 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135161 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135162 - ||  || 24 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 135163 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135164 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135165 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135166 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135167 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135168 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135169 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135170 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135171 - ||  || 25 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 135172 - ||  || 26 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135173 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135174 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135175 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135176 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135177 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135178 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135179 - ||  || 19 agosto 2001 || NEAT
|-
| 135180 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135181 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 135182 - ||  || 21 agosto 2001 || M. W. Buie
|-
| 135183 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135184 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 135185 - || 2001 RR || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135186 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135187 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135188 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135189 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135190 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135191 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135192 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135193 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135194 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135195 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135196 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135197 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135198 - ||  || 6 settembre 2001 || NEAT
|-
| 135199 - ||  || 13 settembre 2001 || NEAT
|-
| 135200 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|}

135201-135300 

|-
| 135201 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135202 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135203 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135204 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135205 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135206 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135207 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135208 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135209 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135210 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135211 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135212 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135213 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 135214 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 135215 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 135216 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 135217 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 135218 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 135219 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 135220 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135221 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135222 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135223 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135224 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135225 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135226 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135227 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135228 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135229 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135230 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135231 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135232 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135233 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135234 - ||  || 11 settembre 2001 || NEAT
|-
| 135235 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 135236 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 135237 - ||  || 18 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 135238 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135239 - ||  || 19 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 135240 - ||  || 19 settembre 2001 || P. G. Comba
|-
| 135241 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135242 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135243 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135244 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135245 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135246 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135247 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135248 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135249 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135250 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135251 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135252 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135253 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135254 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135255 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135256 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135257 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135258 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135259 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135260 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135261 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135262 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135263 - ||  || 18 settembre 2001 || V. Pozzoli
|-
| 135264 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 135265 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 135266 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135267 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135268 Haigneré ||  || 20 settembre 2001 || J.-C. Merlin
|-
| 135269 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135270 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135271 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135272 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135273 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135274 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135275 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135276 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135277 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135278 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135279 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135280 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135281 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135282 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135283 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135284 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135285 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135286 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135287 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135288 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135289 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135290 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135291 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135292 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135293 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135294 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135295 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135296 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135297 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135298 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135299 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135300 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|}

135301-135400 

|-
| 135301 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135302 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135303 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135304 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135305 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135306 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135307 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135308 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135309 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135310 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 135311 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 135312 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 135313 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 135314 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135315 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 135316 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 135317 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 135318 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 135319 - ||  || 29 settembre 2001 || NEAT
|-
| 135320 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135321 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135322 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135323 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135324 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135325 - ||  || 23 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135326 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135327 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135328 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135329 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 135330 - ||  || 22 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 135331 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135332 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 135333 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135334 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135335 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135336 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135337 - ||  || 13 ottobre 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 135338 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135339 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135340 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135341 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135342 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135343 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135344 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135345 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135346 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135347 - ||  || 9 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 135348 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135349 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135350 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135351 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135352 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135353 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135354 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135355 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135356 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135357 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135358 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135359 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135360 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135361 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135362 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135363 - ||  || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135364 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135365 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135366 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135367 - ||  || 10 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 135368 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 135369 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135370 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135371 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135372 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135373 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135374 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135375 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135376 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135377 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135378 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135379 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135380 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135381 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135382 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135383 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135384 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135385 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135386 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135387 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135388 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135389 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135390 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135391 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135392 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135393 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135394 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135395 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135396 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135397 - ||  || 12 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 135398 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 135399 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135400 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|}

135401-135500 

|-
| 135401 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135402 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135403 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135404 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 135405 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135406 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135407 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135408 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 135409 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135410 - ||  || 21 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 135411 - ||  || 25 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 135412 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135413 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135414 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135415 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135416 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135417 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135418 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135419 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135420 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135421 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135422 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135423 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135424 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135425 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135426 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135427 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135428 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135429 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135430 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135431 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135432 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135433 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135434 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135435 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135436 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135437 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135438 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135439 - ||  || 26 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135440 - ||  || 26 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135441 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 135442 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 135443 - ||  || 20 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 135444 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135445 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135446 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135447 - ||  || 6 novembre 2001 || NEAT
|-
| 135448 - ||  || 10 novembre 2001 || NEAT
|-
| 135449 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135450 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135451 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135452 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135453 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135454 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135455 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135456 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135457 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135458 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135459 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135460 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135461 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135462 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 135463 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135464 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135465 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135466 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135467 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135468 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135469 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135470 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135471 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135472 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135473 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135474 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135475 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135476 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135477 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135478 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 135479 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 135480 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 135481 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 135482 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 135483 - ||  || 17 novembre 2001 || NEAT
|-
| 135484 - ||  || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 135485 - ||  || 8 dicembre 2001 || T. Kobayashi
|-
| 135486 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135487 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135488 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135489 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135490 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135491 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135492 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135493 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135494 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135495 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135496 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135497 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135498 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135499 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135500 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|}

135501-135600 

|-
| 135501 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135502 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135503 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135504 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135505 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135506 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135507 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135508 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135509 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135510 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135511 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135512 - ||  || 7 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 135513 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135514 - ||  || 14 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 135515 - || 2001 YT || 18 dicembre 2001 || J. V. McClusky
|-
| 135516 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135517 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135518 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135519 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135520 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135521 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135522 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135523 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 135524 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 135525 - ||  || 11 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 135526 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 135527 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 135528 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 135529 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 135530 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 135531 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 135532 - ||  || 7 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 135533 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 135534 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 135535 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 135536 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 135537 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 135538 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 135539 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 135540 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 135541 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 135542 - ||  || 10 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 135543 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 135544 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 135545 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 135546 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 135547 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 135548 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 135549 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 135550 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 135551 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 135552 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 135553 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 135554 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 135555 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 135556 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 135557 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 135558 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 135559 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 135560 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 135561 Tautvaisiene ||  || 16 marzo 2002 || MAO
|-
| 135562 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 135563 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 135564 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135565 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135566 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135567 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135568 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135569 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 135570 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135571 - ||  || 8 aprile 2002 || M. W. Buie
|-
| 135572 - ||  || 1 aprile 2002 || NEAT
|-
| 135573 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 135574 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 135575 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 135576 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 135577 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 135578 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 135579 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 135580 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 135581 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135582 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135583 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135584 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135585 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135586 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135587 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 135588 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135589 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135590 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135591 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135592 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135593 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135594 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 135595 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135596 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135597 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135598 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135599 - || 2002 HU || 16 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 135600 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|}

135601-135700 

|-
| 135601 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135602 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 135603 - ||  || 29 aprile 2002 || NEAT
|-
| 135604 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135605 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 135606 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 135607 - ||  || 9 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 135608 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135609 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135610 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135611 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135612 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135613 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135614 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135615 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135616 - ||  || 9 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 135617 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135618 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135619 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135620 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135621 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135622 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135623 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135624 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135625 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135626 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135627 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135628 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135629 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135630 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135631 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135632 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135633 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135634 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135635 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135636 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135637 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135638 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135639 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135640 - ||  || 8 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 135641 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135642 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135643 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135644 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135645 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135646 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135647 - ||  || 16 maggio 2002 || NEAT
|-
| 135648 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135649 - ||  || 17 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 135650 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 135651 - ||  || 1 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 135652 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 135653 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 135654 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 135655 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 135656 - ||  || 7 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 135657 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 135658 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 135659 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 135660 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 135661 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 135662 - ||  || 19 giugno 2002 || CINEOS
|-
| 135663 - ||  || 5 luglio 2002 || J. Broughton
|-
| 135664 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 135665 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 135666 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 135667 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 135668 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 135669 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 135670 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 135671 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 135672 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 135673 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 135674 - ||  || 15 luglio 2002 || J. Broughton
|-
| 135675 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 135676 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 135677 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 135678 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 135679 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 135680 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 135681 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 135682 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 135683 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 135684 - ||  || 18 luglio 2002 || Needville
|-
| 135685 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 135686 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 135687 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 135688 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 135689 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 135690 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 135691 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 135692 - ||  || 30 luglio 2002 || A. Lowe
|-
| 135693 - ||  || 23 luglio 2002 || NEAT
|-
| 135694 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 135695 - || 2002 PK || 1 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 135696 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135697 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135698 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135699 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135700 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|}

135701-135800 

|-
| 135701 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135702 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135703 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135704 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135705 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135706 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135707 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135708 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135709 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135710 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135711 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135712 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135713 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135714 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135715 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135716 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135717 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135718 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135719 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135720 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135721 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135722 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135723 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135724 - ||  || 12 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135725 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135726 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135727 - ||  || 12 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135728 - ||  || 15 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135729 - ||  || 15 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135730 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 135731 - ||  || 13 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 135732 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135733 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135734 - ||  || 15 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 135735 - ||  || 15 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135736 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 135737 - ||  || 14 agosto 2002 || R. H. McNaught
|-
| 135738 - ||  || 14 agosto 2002 || R. H. McNaught
|-
| 135739 - ||  || 9 agosto 2002 || Cerro Tololo
|-
| 135740 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 135741 - ||  || 8 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 135742 - ||  || 5 agosto 2002 || Mauna Kea
|-
| 135743 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135744 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135745 - ||  || 17 agosto 2002 || Tenagra
|-
| 135746 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135747 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135748 - ||  || 24 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135749 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135750 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135751 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135752 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135753 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 135754 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135755 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 135756 - || 2002 RN || 2 settembre 2002 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 135757 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 135758 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 135759 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 135760 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 135761 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 135762 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 135763 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 135764 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135765 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135766 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 135767 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 135768 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 135769 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 135770 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 135771 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135772 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135773 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135774 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135775 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135776 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 135777 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135778 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135779 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135780 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135781 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135782 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135783 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135784 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135785 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135786 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135787 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135788 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135789 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135790 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 135791 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135792 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135793 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135794 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135795 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135796 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135797 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135798 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135799 Ráczmiklós ||  || 7 settembre 2002 || Piszkéstető
|-
| 135800 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|}

135801-135900 

|-
| 135801 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135802 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135803 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135804 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135805 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135806 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135807 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135808 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135809 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135810 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135811 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135812 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135813 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135814 - ||  || 13 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 135815 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135816 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135817 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135818 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135819 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135820 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135821 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135822 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135823 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135824 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135825 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135826 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135827 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135828 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135829 - ||  || 14 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 135830 - ||  || 13 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 135831 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135832 - ||  || 5 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135833 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135834 - || 2002 SO || 21 settembre 2002 || R. Ferrando
|-
| 135835 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135836 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135837 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135838 - ||  || 27 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 135839 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135840 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135841 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135842 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135843 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135844 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135845 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135846 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135847 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135848 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135849 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135850 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135851 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135852 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135853 - ||  || 17 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135854 - ||  || 18 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135855 - ||  || 20 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135856 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 135857 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135858 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 135859 - || 2002 TS || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135860 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135861 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135862 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135863 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135864 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135865 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135866 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135867 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135868 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135869 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135870 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135871 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135872 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135873 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135874 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135875 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135876 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135877 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135878 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135879 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135880 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135881 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135882 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135883 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135884 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135885 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135886 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135887 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135888 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135889 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 135890 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 135891 - ||  || 4 ottobre 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 135892 - ||  || 4 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 135893 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135894 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135895 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135896 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135897 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135898 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135899 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135900 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|}

135901-136000 

|-
| 135901 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135902 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135903 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135904 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135905 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135906 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135907 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135908 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135909 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135910 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 135911 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135912 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135913 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135914 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135915 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135916 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135917 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135918 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135919 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135920 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135921 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135922 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135923 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135924 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135925 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135926 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135927 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135928 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135929 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135930 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135931 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135932 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135933 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135934 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135935 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135936 - ||  || 11 ottobre 2002 || Essen
|-
| 135937 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135938 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135939 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135940 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135941 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135942 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135943 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135944 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135945 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135946 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135947 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135948 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135949 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135950 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135951 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135952 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135953 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 135954 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135955 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135956 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135957 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135958 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135959 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135960 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135961 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135962 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135963 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135964 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135965 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135966 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135967 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135968 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135969 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135970 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135971 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135972 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135973 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135974 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135975 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135976 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135977 - ||  || 12 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135978 Agüeros ||  || 4 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 135979 Allam ||  || 10 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 135980 Scottanderson ||  || 10 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 135981 - ||  || 29 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135982 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135983 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135984 - ||  || 30 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135985 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135986 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135987 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135988 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135989 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135990 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 135991 Danarmstrong ||  || 31 ottobre 2002 || D. S. Dixon
|-
| 135992 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 135993 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 135994 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 135995 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 135996 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 135997 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 135998 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 135999 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136000 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0135001